Franz Thurner ist der Name folgender Personen:

* Franz Thurner (Feuerwehrmann) (1828–1879), Gründer des Feuerwehrwesens und des Turnwesens in Tirol
 Franz Thurner (Maler) (1899–1987), österreichischer Maler
 Franz Thurner (Psychologe) (1928–2017), österreichisch-deutscher Psychologe und Hochschullehrer